Françoise Waquet, historienne française, directrice de recherche au CNRS
Henri Waquet (1887-1958), historien d'art français et archiviste en chef du Finistère
Jean-Claude Waquet (né en 1952), historien français, directeur d'étude et président de l'École pratique des hautes études
Nicolas Waquet (né en 1978), traducteur et poète français
Philippe Waquet (1933-2021), magistrat français, doyen honoraire à la Cour de cassation
Pierre Waquet (1915-2008), magistrat et psychologue français

Homonymie de patronyme